Dreaded Chaotic Reign — третий полноформатный студийный альбом норвежской группы Carpe Tenebrum, вышедший в 2002 году. Диск стал заключительным в творческой деятельности коллектива.

Об альбоме

Запись 
Запись альбома началась в тот период, когда Astennu ещё был участником Dimmu Borgir и вместе с The Kovenant записывал альбом Nexus Polaris. Однако запись альбома была завершена лишь через два года после возвращения Astennu в Австралию.

Музыка 
В отличие от двух предыдущих альбомов — Majestic Nothingness и Mirrored Hate Painting, которые были выдержаны в направлении блэк-метала, данный альбом стилистически оформлен уже совсем в другой полоскости — дэт-метал. Однако также как и на прошлых альбомах на данном альбоме в качестве барабанщика была задействована драм-машина.

Кроме того вокальные партии на альбоме исполнил Astennu (он также играл на всех инструментах), в то время как на прошлых альбомах в качестве вокалиста выступал Нагаш.

Критика 
Некоторые критики сравнивают музыку альбома с творческими работами американской дэт-метал группы Morbid Angel.

Список композиций 
 Abiding Our Time — 6:56
 To See Your Name — 4:38
 The Telling — 5:42
 Aetherial Benefaction — 2:16
 What of This Place — 6:33
 Hope is Near — 4:12
 Sense of Face — 5:02
 Conscious Hide ! — 5:41
 Nothingness — 5:04

Участники записи 
 Astennu — все инструменты и вокал

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Chronicles of Chaos 
 Обзор The Metal Observer 

Альбомы 2002 года
Альбомы дэт-метала